Гран-прі Австралії 2012 (офіційно 2012 Formula 1 Qantas Australian Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу Формули-1, яка пройшла 18 березня 2012 року на трасі Альберт-Парк в Мельбурні, Австралія. Вона стала першою гонкою сезону 2012.

Переможцем гонки став пілот команди «Макларен» Дженсон Баттон, для якого це вже третя перемога на трасі Альберт-Парк. Чинний дворазовий чемпіон світу Себастьян Феттель, за кермом боліду «Ред Булл», фінішував другим. Льюїс Гамільтон, який завоював поул-позицію під час кваліфікії, фінішну пряму перетнув третім. Австралієць Марк Веббер показав четвертий результат, який також став і найкращим для нього на домашньому гран-прі.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки
 — Серхіо Перес оштрафований на п'ять позицій за зміну коробки передач.
 — Педро де ла Роса і Нараїн Картікеян не змогли показати час в межах 107% від найкращого результату в Q1. Як результат, обидва пілоти не провалили кваліфікацію в гонку.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

Гран-прі Австралії
Звіти про Гран-прі сезону 2012 Формули-1
Березень 2012
2012 в австралійському спорті